Carpus steht für

 die Handwurzel
 eines der Glieder des Spaltbeins der Krebstiere
 Carpus (Heiliger), christlicher Märtyrer
 Carpus von Beröa, einer der Siebzig Jünger

Siehe auch:
 Karpus